Crosby — vilarejo da Inglaterra
 Crosby (Dacota do Norte)
 Crosby (Minnesota)
 Crosby (Mississippi)
 Crosby (Texas)

Ver também
 Crosbyton

Desambiguações de topônimos